Babooshka (рус. — бабушка) — российская рок-группа, основанная в 2018 году в Рыбинске — Старухой Изергиль (ex-Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля) и участниками групп Bethlehem, Bog Morok, Morguenstern и др.

История 
Группа была так названа в честь песни британской певицы и композитора Kate Bush — Babooshka (сингл 1980-го года с альбома Never for Ever).

Интересные факты 
Сами музыканты Babooshka позиционируют свою музыку как православное диско.

Выдержанные в единой авторской стилистике обложки к альбомам традиционно рисует художник Дмитрий Беляев.

Отзывы 
Нечасто мне в последние годы попадаются альбомы, которые заставляют искренне воскликнуть: «Вау!» — и поставить их в свой плей-лист на долгие месяцы. Увы, но подавляющее большинство подобных открытий — традиционно случается на западной сцене — и тем неожиданнее и приятнее мне было натолкнуться на новый проект BABOOSHKA — Андрей Корюхин, главный редактор журнала Dark City, 2019

Дискография 
Релизы на музыкальных сервисах

 Материнский капитал (сингл, 2018)
 На страже Православия (LP, 2019)
 Православный Аватар (LP, 2019)
 Православный карантин (сингл, 2020)
Плюнь Дьяволу в лицо! (LP, 2020)
Зожник - безбожник! (сингл, 2021)

Прочие интернет-релизы

 Лучший выбор (2018)
 Будут Наказаны (feat. трэш-шапито КАЧ, 2018)
 Каприз мента (feat. трэш-шапито КАЧ, 2018)
 Миллионы президента (2018)
 Сборник для VK (2018)
 Babooshka — миниальбом (2018)
 Я хочу стать депутаткой (2019)
 Синглы (2019)
 How Do You Do (2019)
 Вата (2019)
 Надувная Церковь (2019)
 По нерусски (2019)
 Алёнушкины сказки. Часть I (2020)
Православный ЕГЭ (2020)
Бьет - значит любит! (2020)

Дискография на физических носителях

 На страже Православия / Православный Аватар (2CD, 2020 Meat Stocks Records)
 Плюнь Дьяволу в лицо! (CD, релиз намечен на 2021 Meat Stocks Records)

Состав 
 Старуха Изергиль (Александр Константинов) — вокал, тексты
 Алёна Грубер — вокал, тексты
 Владимир Чеповский — барабаны
 Red Raven — бас
 Морок — гитара, клавишные, вокал, тексты, запись, сведение, мастеринг

Бывшие участники 
 Dennis Green (2018—2019) — клавишные.

Видеоклипы (art by Morgana) 
 Материнский капитал (2018)
 Я хочу стать депутаткой (2019)
 Надо больше церквей! (2019)
 Стань скином (2019)
 Детей надо пиздить! (2019)
 Надувная церковь (2020)
 Православный Аватар (2020)
 Православный карантин (2020)
 Поученье Патриарху (2020)
 Вата (2020)
 Плюнь Дьяволу в лицо! (2021)
 Мы — россияне!
 Великая депрессия (2021)
 Горе от Ума (2022)
 Богатейшие люди страны

Другие

 Отмороженные во Христе (Турбо Надув, 2019)

Источники 
 Орлова, Мария. «Бабушка переехала». Старуха Изергиль из скандальной тверской рок-группы открыла свой проект // Караван, 11.01.2018 http://www.karavantver.ru/news-23204/
 Корюхин, Андрей. Babooshka // Dark City. — 2019. — № 110. — с. — 49-51. http://dark-city.ru/110/190-articles/3901-babooshka.html

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Юмористические и пародийные рок-группы
Музыканты Рыбинска